What's Love Got to Do with It – singolo del 1984 di Tina Turner, dall'album Private Dancer
 Tina - What's Love Got to Do with It (What's Love Got to Do with It) – film biografico su Tina Turner del 1993 diretto da Brian Gibson
 What's Love Got to Do with It – album di Tina Turner del 1993, colonna sonora del film Tina – What's Love Got to Do with It